Ortlepp ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Ortlepp (* 1968), deutsche Historikerin
 Christian Ortlepp (* 1972), deutscher Journalist, Reporter und Moderator
 Ernst Ortlepp (1800–1864), deutscher Dichter
 Gunar Ortlepp (1929–2011), deutscher Journalist
 Julius Ortlepp, deutscher Unternehmer; Gründer des Textilhauses Ortlepp sowie von Sportlepp, dem Ableger für Sportbekleidung.
 Regine Ortlepp, deutsche Diplom-Ingenieurin im Bauingenieurwesen
 Reinhold Johannes Ortlepp (1894–1964), südafrikanischer Parasitologe
 Rudolf Ortlepp (1909–1942), deutscher nationalsozialistischer Studentenfunktionär und Gaustudentenführer von Thüringen
 Walter Ortlepp (1900–1971), deutscher SS-Brigadeführer, Polizeipräsident von Weimar, Innenminister von Thüringen, sowie Mitglied des Reichstages

Siehe auch:

 Ortleb
 Ortlob